Kamenistá dolina je název dvou údolí na Slovensku:

 Kamenistá dolina (Veporské vrchy) – údolí ve Veporských vrších
 Kamenistá dolina (Západní Tatry) – údolí v Západních Tatrách